Хаггард ( — утомлённый) — англосаксонская фамилия или название.

Известные носители:
 Хаггард, Генри Райдер — английский прозаик, юрист и специалист по агрономии и почвоведению.
 Хаггард, Крис — южноафриканский профессиональный теннисист.
 Хаггард, Мерл (1937—2016) — американский певец и композитор.
 Хаггард, Тед Артур — бывший американский евангелический проповедник.
 Haggard — немецкий музыкальный проект, исполняющий симфонический метал.

Также 
 «Хаггард» () — комедия 2003 года, режиссёр Бэм Марджера.